Padež morfološka kategorija koja u mnogim jezicima izriče različite odnose onoga što riječ znači prema sadržaju rečenice.

Naselja u Sloveniji
 Padež (Laško, Slovenija), naselje u Općini Laško
 Padež (Vrhnika, Slovenija), naselje u Općini Vrhnika
 Padež (Zagorje ob Savi, Slovenija), naselje u Općini Zagorje ob Savi

Naselje u Crnoj Gori:
 Padež (Kolašin, Crna Gora), naselje u općini Kolašin, Crna Gora